E60 je lahko:

 Evropska pot E60
 E60 (šah) - šahovska otvoritev
 Nokia E60 - pametni telefon podjetja Nokia